Проспе́кт (от  — вид, обзор):
 Проспект — прямая, длинная и широкая улица в городе.
 Проспект — план, краткое изложение содержания выпускаемого издания (журнала, книги и т. п.).
 Проспект — книжное издательство.
 Проспект — инвестиционная компания.
 Проспект — спортсмен, чьи права принадлежат профессиональной команде, но который ещё не выступает за эту команду или не имеет с ней контракта.
 Проспект ценных бумаг — официальный документ, который готовится компанией-эмитентом и содержит существенную информацию об эмитенте и его ценных бумагах.
 Рекламный проспект — справочное издание рекламного характера или торговый каталог с описанием товаров и условий их приобретения.
 Проспект — фасадная часть орга́на.
 Проспект — торгово-развлекательный комплекс в Киеве.